

Patronyme 
 Andy Clyde (1892-1967), acteur écossais ;
 Bradley Clyde (1970-), joueur australien de rugby à XIII ;
 David Clyde (1955-), joueur de baseball américain ;
 George Dewey Clyde (1898-1972), homme politique américain.

Prénom 
 
 Clyde est un prénom écossais tiré du firth of Clyde ;
 Clyde Barrow (1909-1934), du duo criminel Bonnie et Clyde ;
 Clyde Bruckman (1894-1955), scénariste et réalisateur américain ;
 Clyde Drexler (1962-), joueur de basketball américain ;
 Clyde Fitch (1865-1909), dramaturge américain ;
 Clyde Geronimi (1901-1989), un animateur et réalisateur italien naturalisé américain ;
 Clyde King (1898-1982), rameur d'aviron américain ;
  (1924-2010), lanceur de baseball américain ;
 Clyde Kluckhohn (1905-1960), anthropogiste américain ;
 Clyde Kusatsu (1948-), acteur américain ;
 Clyde Lovellette (1929-2016), basketteur américain ;
 Clyde McPhatter,  chanteur de rhythm and blues américain ;
 Clyde Sefton (1951-), coureur cycliste australien ;
 Clyde Tolson (1900-1975), directeur en second du FBI de 1930 à 1972 ;
 Clyde Tombaugh (1906-1997), astronome américain, a découvert la planète naine Pluton en 1930 ;
 Clyde De Vinna,  directeur de la photographie américain ;
 Clyde Walcott (1926-2006), un joueur de cricket et dirigeant sportif barbadien ;
 Clyde Wells (1937-) est un juge terre-neuvien et un ancien homme politique et premier ministre de cette province.

Pseudonyme 

 Walt “Clyde” Frazier (1945-), joueur de basketball américain surnommé « Clyde » ;
 Irene Clyde, nom de plume de Thomas Baty (1869-1954), expert en droit international et écrivain de science-fiction féministe anglais.

Hydronymie 
Clyde est un fleuve majeur d'Écosse ;
Clyde une rivière de l'État de New York .
Clyde, un affluent du lac Memphremagog, coulant dans le Vermont, aux États-Unis ;
Clyde, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
Firth of Clyde constitue une vaste étendue d'eau côtière, abritée de l'océan Atlantique par la péninsule de Kintyre qui renferme le firth extérieur d'Argyll et Ayrshire en Écosse.

Toponyme

Canada 
 Clyde est un village canadien dans la province d'Alberta ;
 Clyde River est un village inuit situé sur le bord de l'île de Baffin ;
 Clyde River est une communauté dans le comté de Queens (Île-du-Prince-Édouard) ;
 , une communauté dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse ;

États-Unis 
 Clyde, census-designated place située en Californie ;
 Clyde, une ville de Caroline du Nord ;
 Clyde, une ville du Kansas ;
 Clyde, un village du comté de Nodaway, dans le Missouri ;
 Clyde, village situé dans l’État de New York.
 Clyde, communauté non incorporée et census-designated place du comté de Somerset, dans l'État du New Jersey.
 Clyde, une ville de l'Ohio ;
 Clyde, une ville du Texas.

Nouvelle-Zélande 
 Clyde, ville située dans l’Île du Sud.

Autres 
Bonnie et Clyde sont deux criminels américains qui ont perpétré leurs méfaits dans le sud-ouest des États-Unis pendant la Grande Dépression ;
HMS Clyde (P257) de la Royal Navy ;
CLYDE, série télévisée d'animation franco-canadienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain